Јановце може бити:

 Јановце (Попрад), насељено мјесто у округу Попрад, Прешовски крај, Словачка Република
 Јановце (Бардјејов), насељено мјесто у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република
 Јановце (Галанта), насељено мјесто у округу Галанта, Трнавски крај, Словачка Република